League of Ireland (1929/1930) była 9. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Shelbourne FC. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Bohemian FC. Nikt nie spadł. Od następnego sezonu liga została powiększona do 12 zespołów.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Bibliografia 
 

1929 w Irlandii
1929 w piłce nożnej
1930 w Europie
1930 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii